Кра́сная чума́ — многозначный термин:

Политика 
 Красная чума — политическое клише, обозначающее коммунистическую идеологию и соответствующие политические режимы (см. Красная угроза).
 Красная чума () — прозвище правящей румынской Социал-демократической партии, возникшее в ходе антикоррупционных протестов в 2017 году.

В культуре 
 «Красная чума» () — одна из серий британского мультсериала «Экшн мэн» (1995).
 «Красная чума» () — американский комедийный фильм 2014 года.
 Красная зараза (стихотворение)

См. также 
 Алая чума
 Коричневая чума
 Зелёная чума